Garait steht für:
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Guéret in Frankreich
 den fersentalerischen Namen der Gemeinde Gereut in Italien